Ангел Христов може да се отнася за:

 Ангел Христов Христов (1866 – неизв.), български офицер, генерал-майор
 Ангел Христов (р. 1969), български предприемач